Скворцова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Скворцова, Валентина Павловна (в замужестве — Невская; 1919—2009) — советский и российский историк и антиковед.
 Скворцова, Вероника Игоревна (род. 1960) — российский невролог, министр здравоохранения России.
 Скворцова, Виолетта Максимовна (род. 1998) — белорусская легкоатлетка.
 Скворцова, Евгения Александровна (род. 1983) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Скворцова, Елизавета Владимировна (род. 1978) — российский режиссёр анимационного кино.
 Скворцова, Ирина:
 Скворцова, Ирина Арнольдовна (род. 1956) — российский музыковед.
 Скворцова, Ирина Олеговна (род. 1988) — российская бобслеистка.
 Скворцова, Ксения Петровна (1910—1993) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Скворцова, Мария Савельевна (1911—2000) — советская киноактриса.
 Скворцова, Матрёна Ермолаевна (1898 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Скворцова, Олеся (в замужестве — Кулакова; род. 1977) — казахстанская и немецкая волейболистка.
 Скворцова, Сильвия Петровна (Шемеева; род. 1974) — российская легкоатлетка.
 Скворцова, Эрна Иоргеновна (театр. псевд. Лунд; 1937—2017) — российская актриса театра, народная артистка Карельской АССР (1982).

 Фещенко-Скворцова, Ирина Николаевна (род. 1954) — российская поэтесса, переводчица и литературовед.

См. также 
 Скворцово